Zápisy v japonštině, které (i mimo jiné) mohou být čteny Cušima (namátkou): 対馬, 津島, 津嶋, 津嶌, 対島, 對島, 都島, つしま. Některé z nich (například つしま) mohou být čteny pouze takto, některé jiné v některých situacích mohou mít i jiné čtení.

Cušima může znamenat:

Sídlo 
 Cušima (津島市) – velkoměsto v prefektuře Aiči
 Cušima (津島町) městys v prefektuře Ehime, od roku 2005 součást města Uwadžima (宇和島)
 津島村 – ves Cušima: několik různých bývalých vsí na různých místech Japonska, nyní vřazených do vyššího správního celku

správní jednotka

provincie 
 Provincie Cušima (対馬国) – jedna z provincií v Japonsku

ostrov 
 Cušima (津島) – ostrov v prefektuře Tokušima, pod správou městečka Mugi-čó (牟岐町)
 Cušima (津島) – ostrov v prefektuře Ehime, pod správou velkoměsta Imabari (今治) (v jeho katastrálním území).
 Cušima (津嶋) – ostrov v prefektuře Kagawa, pod správou velkoměsta Mitojo (三豊)
 Cušima (対馬) – ostrov v prefektuře Nagasaki, na severovýchod od Cušimského průlivu (対馬海峡)

šintoistická svatyně 
Existují 4 významnější svatyně se jménem Cušima (津島) v názvu.

japonské příjmení 
Několik nositelů příjmení namátkou:
 Reiko Cušima (津島 令子) *6. 2. 1963, Akita – japonská herečka
 Bundži Cušima (津島 文治) – 20. 1. 1898 – 6. 5. 1973 – japonský průmyslník, politik, velkostatkář, bankéř (banka Kanagi ginkó), starší bratr Osamu Dazaie
 Júdži Cušima (津島 雄二) – *24. 1. 1930 – japonský politik, zeť Osamu Dazaie
 Šúdži Cušima (津島 修治) – 19. 6. 1909 – 13. 6. 1948 v Kanagi (prefektura Aomori) – pravé jméno japonského romanopisce, známého pod pseudonymem Osamu Dazai (太宰 治)
 Júko Cušima (津島 佑子) – 30. 3. 1947 – 18. 2. 2016, vlastním jménem Satoko Cušima (津島 里子), japonská spisovatelka fikce, esejistka a krtitička, dcera Osamu Dazaie
 Kóiči Cušima (津島 康一) – 6. 5. 1931 – 21. 3. 2004 – japonský herec a politik, synovec Osamu Dazaie
 Mičiko Cušima (津島 美知子) – 31. 1. 1912 – 1. 2. 1997 rozená Sekihara, manželka Osamu Dazaie
 Tošiaki Cušima (津島 利章) – 22. 5. 1936 – 25. 11. 2013 – japonský hudební skladatel
 Džuiči Cušima (津島 壽一) – 1. 1. 1888 – 7. 2. 1967 – japonský politik; v letech 1959 – 1962 prezident japonského olympijského výboru
 Kjóiči Cušima (津島 恭一) – *4. 2. 1954 – japonský politik
 Keiko Cušima (津島 恵子) – 7. 2. 1926 – 1. 8. 2012 japonská herečka, vlastním jménem Naoko Mori (森 直子), rozená Kurenari (倉成), hrála mj. ve filmu Sedm samurajů v roli Šino, dcery Manzóovy
 Džun Cušima – japonský politik
 Micutoši Cušima – japonský fotbalista
 Mičiko Cušima – japonská herečka (*11. 1. 1917)
 Saburó Cušima (津嶋 三郎) – *1941 – japonský malíř a pohádkář
 Keiiči Cušima (津嶋 啓一) – *6. 11. 1976 – japonský virtuóz (klavírista)
 Kacutoši Cušima (対馬 勝年) – japonský vědec, zkoumající ledovce
 Kacuhide Cušima (対馬 勝英) – japonský vědec, přednášející na Ósacké Univerzitě Elektrokomunikace; DrSc.
 Kasaburó Cušima (対馬 嘉三郎) – 14. 12. 1836 – 24. 12. 1914 – japonský průmyslník, politik, první starosta Sappora
 Takakacu Cušima (対馬 孝且) – 10. 3. 1925 – 7. 2. 2012 – japonský politik

koncern 
 Cušimský zaibacu/Cušima zaibacu (津島財閥) – zaibacu v prefektuře Aomori, mj. rodiště spisovatele Osamu Dazaie

silnice/komunikace 
 Cušima doró – „Cušimská silnice“ – spojuje Ainan-čó (愛南町) s Uwadžimou (宇和島), obojí v prefektuře Ehime

plavidlo 
 Křižník Cušima (対馬 (防護巡洋艦)) – křižník třídy Niitaka (新高), objednaný 1897, na vodu spuštěn 1902.
 Cušima maru – japonská nákladní/pasažérská loď, v provozu od roku 1914, potopena americkou ponorkou USS Bowfin (SS-287) dne 22. srpna 1944 (během II. světové války), když přepravovala stovky školáků z Okinawy do Kagošimy
 Cušima (minolovka – minolovka japonských námořních sil sebeobrany s označením JS Tsushima, MSO-302

jiné 

 Cušimské písmo
 Cušimský průliv
 Cušimský proud – teplý mořský proud, omývající severní břehy Kjúšú a západních dvou třetin Honšú od západu k východu (k samému konci se stáčí k severu), severní vedlejší větev mořského proudu Kurošio
 Letiště Cušima

Externí odkazy